

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 André Loyen (1901-1974), universitaire français ;
 Bénédicte Loyen (?-), actrice belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme français